Le nom Afrique désigne principalement un continent terrestre. Les gentilés Africain et Africaine désignent ses habitants. L'adjectif africain (africaine au féminin) qualifie ce qui se rapporte à l’Afrique.

Sciences et techniques 
 La plaque africaine est une plaque lithosphérique, solidaire du continent africain.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'Afrique est une province de la Rome antique.
 L'Armée d'Afrique est l'armée française d'Algérie puis d'Afrique du Nord (1830-1962).
 L'Armée d'Afrique (Ejército de África) est une branche de l'armée espagnole qui stationna au Maroc de 1912 à 1956.

Ethnographie 
 On appelle Africains les personnes qui vivent en Afrique ou en sont originaires.

Culture et société

Alimentation 
 Un africain est une pâtisserie très répandue dans le nord de la France.

Arts plastiques 
 L'Afrique est une  peinture en  pastel sur papier réalisée par Rosalba Carriera, conservée à la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (Allemagne).

Associations 
 Vues d'Afrique est un organisme à but non lucratif, basé à Montréal (Canada), qui vise à faire connaître les cultures africaines et créoles à travers des activités grand public.

Aviation 
 Plusieurs compagnies aériennes africaines se sont appelées Air Afrique, entre 1926 et 2002.
 Afrique Airlines est une ancienne compagnie aérienne béninoise (2002-2006).

Cinéma et télévision 
 Afrique 50 est un documentaire français réalisé par René Vautier en 1950, considéré comme le premier film anticolonialiste français et interdit pendant plus de .
 Afrique extrême (Wild Africa) est une série documentaire coproduite par la BBC et Discovery Channel, diffusée à partir de 2001 sur BBC Two, France 3, France 5 et Arte.
 Afrique sauvage (Africa) est une série documentaire créée par James Honeyborne, diffusée en 2013 sur BBC One et sur France 5. 
 Adieu Afrique (Africa addio) est un documentaire italien réalisé par Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi, sorti en 1966.
 Port Afrique est un film dramatique britannique réalisé par Rudolph Maté, sorti en 1956.
 Le Retour d'Afrique est un film suisse réalisé par Alain Tanner, sorti en 1973.

Marine 
 LAfrique (Африка en russe) était un croiseur de la Marine impériale russe (1877-1923).
 L'''Afrique était un paquebot français de la Compagnie générale transatlantique (1881-?).
 LAfrique était un paquebot français de la Compagnie maritime des Chargeurs Réunis  (1907-1920), qui coula en faisant .

 Musique 
 Afrique est une chanson de David Koven (1985).
 Afrique adieu est une chanson de Michel Sardou, sortie en 1982.
 À moi l'Afrique est un album studio de Jean Ferrat, sorti en 1972.

 Presse 
 Afrique Asie est un mensuel d’analyse politique, économique, sociale et culturelle, centré les continents africain et asiatique.
 Afrique nouvelle est un hebdomadaire catholique francophone, fondé en 1947 à Dakar par les pères de la Société des missions africaines.
 Les Afriques est un hebdomadaire économique et financier africain.
 Jeune Afrique'' est un hebdomadaire panafricain, édité et publié à Paris.

Toponyme 

 l'Afrique, l'un des continents de la planète Terre ;
 le cap Afrique, un cap en Tunisie ;
 le cap d'Afrique, un cap du Kamtchatka, en Russie ;
 la Corne de l'Afrique, une péninsule de l'Afrique de l'Est qui s’étend depuis la côte sud de la mer Rouge jusqu'à la côte ouest de la mer d'Arabie.
 le mont Afrique, un sommet de la côte d'Or, dans le département français de la Côte-d'Or.

Homonymie de bateaux